Lespezi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lespezi (Iași), Gemeinde im Kreis Iași

 Lespezi (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Lespezi (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Lespezi (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Lespezi (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

Lespezi ist der Name folgender Berge in Rumänien:
 Lespezi (Făgăraș), Berg im Făgăraș-Gebirge